Curtiss P-1 Hawk - amerykański myśliwiec z lat 20. 
 Curtiss P-6 Hawk - amerykański myśliwiec z lat 20. i 30.
 Curtiss F6C Hawk - amerykański myśliwiec morski z lat 20. 
 Curtiss Hawk I/II/III (Export Hawk) - amerykański myśliwiec z lat 30. produkowany na eksport do wielu krajów
 Curtiss P-36 Hawk (Hawk 75) - amerykański myśliwiec z lat 40.